Pultenaea är ett släkte av ärtväxter. Pultenaea ingår i familjen ärtväxter.

Dottertaxa till Pultenaea, i alfabetisk ordning 

 Pultenaea acerosa
 Pultenaea adunca
 Pultenaea altissima
 Pultenaea arida
 Pultenaea aristata
 Pultenaea aspalathoides
 Pultenaea baeuerlenii
 Pultenaea barbata
 Pultenaea benthamii
 Pultenaea blakelyi
 Pultenaea boormanii
 Pultenaea calycina
 Pultenaea campbellii
 Pultenaea canaliculata
 Pultenaea canescens
 Pultenaea capitellata
 Pultenaea conferta
 Pultenaea costata
 Pultenaea cunninghamii
 Pultenaea daltonii
 Pultenaea daphnoides
 Pultenaea densifolia
 Pultenaea dentata
 Pultenaea divaricata
 Pultenaea drummondii
 Pultenaea echinula
 Pultenaea elachista
 Pultenaea elliptica
 Pultenaea empetrifolia
 Pultenaea ericifolia
 Pultenaea euchila
 Pultenaea fasciculata
 Pultenaea ferruginea
 Pultenaea flexilis
 Pultenaea foliolosa
 Pultenaea glabra
 Pultenaea graveolens
 Pultenaea gunnii
 Pultenaea hartmannii
 Pultenaea hibbertioides
 Pultenaea hispidula
 Pultenaea humilis
 Pultenaea involucrata
 Pultenaea juniperina
 Pultenaea largiflorens
 Pultenaea laxiflora
 Pultenaea linophylla
 Pultenaea luehmannii
 Pultenaea maidenii
 Pultenaea microphylla
 Pultenaea millari
 Pultenaea mollis
 Pultenaea muelleri
 Pultenaea myrtoides
 Pultenaea neurocalyx
 Pultenaea obcordata
 Pultenaea ochreata
 Pultenaea paleacea
 Pultenaea parviflora
 Pultenaea patellifolia
 Pultenaea pauciflora
 Pultenaea pedunculata
 Pultenaea petiolaris
 Pultenaea pinifolia
 Pultenaea platyphylla
 Pultenaea polifolia
 Pultenaea procumbens
 Pultenaea prolifera
 Pultenaea prostrata
 Pultenaea pycnocephala
 Pultenaea radiata
 Pultenaea reticulata
 Pultenaea retusa
 Pultenaea rigida
 Pultenaea rosmarinifolia
 Pultenaea rotundifolia
 Pultenaea scabra
 Pultenaea setulosa
 Pultenaea skinneri
 Pultenaea spinosa
 Pultenaea spinulosa
 Pultenaea stipularis
 Pultenaea stricta
 Pultenaea strobilifera
 Pultenaea stuartiana
 Pultenaea subalpina
 Pultenaea subspicata
 Pultenaea subternata
 Pultenaea tenella
 Pultenaea tenuifolia
 Pultenaea teretifolia
 Pultenaea trichophylla
 Pultenaea trifida
 Pultenaea trinervis
 Pultenaea weindorferi
 Pultenaea verruculosa
 Pultenaea vestita
 Pultenaea whiteana
 Pultenaea williamsoniana
 Pultenaea villifera
 Pultenaea villosa
 Pultenaea viscidula
 Pultenaea viscosa
 Pultenaea vrolandii

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Pultenaea